Innu (volk), volk in Canada
 Innu (taal), taal van dit volk